Municipio de Breckenridge puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Breckenridge (condado de Greene, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Breckenridge (condado de Jackson, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Breckenridge (condado de Wilkin, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Wilkin.
 Municipio de Breckenridge (condado de Caldwell, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Caldwell.